Salonga bezeichnet:
 Salonga-Nationalpark, ein Nationalpark in Afrika

Salonga ist der Familienname folgender Personen:
 Lea Salonga (* 1971), philippinische Sängerin und Musicaldarstellerin
 Jovito Salonga (1920–2016), philippinischer Politiker